Иваницкая — женская форма русской фамилии .

Известные носители  Иваницкая, Елена Николаевна (род. 1956) — российский филолог-литературовед, литературный критик, публицист.
 Иваницкая, Людмила Петровна (1928—2019) — российский микробиолог, член-корреспондент РАН (2014).
 Иваницкая, Ольга Васильевна (1931—2009) — сербская художница русского происхождения.